Альфонс Конради (, род. 1929) — люксембургский шахматист.

Чемпион Люксембурга 1960 и 1964 гг.

В составе сборной Люксембурга участник шахматных олимпиад и квалификационного турнира командного первенства Европы.

В 1957 и 1966 гг. представлял Люксембург в зональных турнирах.

В 2001 и 2002 гг. участвовал в чемпионатах Европы среди ветеранов. В 2004 г. — в чемпионате мира среди ветеранов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Конради в базе Chessgames
 Личная карточка А. Конради на сайте 365Chess

Шахматисты Люксембурга
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад